Wapp ist der Familienname folgender Personen:
 Stephan Wapp (* um 1973), Schweizer Badmintonspieler
 Thomas Wapp (* 1972), Schweizer Badmintonspieler

WAPP ist die Abkürzung für:
 West African Power Pool, Stromverbund der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft

Abkürzung